L'Euro Beach Soccer League 2004 est la  édition de l'Euro Beach Soccer League, la plus importante compétition européenne de beach soccer.

La France remporte un premier titre européen.

Répartition des équipes

Déroulement

Phase régulière

Division A

Étape 1 
Cette étape a lieu à Marseille du 2 au . Le Portugal remporte une cette étape.

Étape 2 
Cette étape a lieu à Scoglitti du 9 au . L'Espagne remporte une treizième étape.

Étape 3 
Cette étape a lieu à Portimão du 16 au . Le Portugal remporte une quatorzième étape.

 Meilleur joueur :  Alan
 Meilleur buteur :  Amarelle,  Agostini (7 buts)

Étape 4 
Cette étape a lieu à Stavanger du 23 au .

Étape 5 
Cette étape a lieu à Palma de Majorque du 6 au . L'Espagne l'emporte à nouveau.

Étape 6 
Étape annulée.

Division B

Étape 1 
La première épreuve se déroule à Istanbul du 8 au . La Belgique remporte cette étape.

Étape 2 
La seconde étape a lieu à Linz en Autriche du 16 au . La Suisse sort vainqueur.

Étape 3 
La troisième étape a lieu à Palma de Majorque.

Étape 4 
La troisième étape a lieu à Interlaken du 13 au . La Suisse remporte cette étape.

Étape 5 
La cinquième étape a lieu à Bruxelles du 20 au .

Division C 
Ce tournoi se déroule à Palma de Majorque du 6 au . L'Ukraine se qualifie pour la Super-finale.

 Quart de finale :
 Hongrie 12-1 
  4-1 
  8-2 
  10-0 
 demi-finales :
 Hongrie 6-2 
  6-2 
 / place : Grèce 7-2 
  place : Grèce 4-2 
  place :  10-6 
 Finale :  5-2

Classements cumulés

Division A

Division B

Super-finale

Tableau final 

La Super-finale a lieu à Monte-Carlo du 3 au . La France s'offre un premier titre européen.

Matchs de classement

Classement final

Distinctions 
 Meilleur joueur :  David
 Meilleur buteur :  Madjer
 Meilleur gardien :  Roberto Valeiro

Notes et références

Lien externe 
  Résultats sur theroonba.com

2004
Football en 2004
Sport en juillet 2004
Sport en août 2004
Sport en septembre 2004